Це список аеропортів у Боснії та Герцеговині.

Боснія і Герцеговина має:

 4 міжнародні аеропорти (один головний аеропорт — Сараєво)
 1 міжнародний аеропорт у стадії будівництва, Бихач-Голубич
 20 аеродромів, з них 14 мають злітно-посадкові смуги з трав'яним покриттям і 6 — з асфальтовим покриттям

Статистика

Пасажирська статистика 
Статистика усіх міжнародних аеропортів Боснії і Герцеговини.

Джерело: Директорат цивільної авіації Боснії та Герцеговини

Розподіл ринку 

Статистика усіх міжнародних аеропортів Боснії і Герцеговини.

Джерело: Директорат цивільної авіації Боснії та Герцеговини

Примітки 

Боснія і Герцеговина
Списки:Боснія і Герцеговина